Dörpinghaus ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dörpinghaus (* 1967), deutscher Pädagoge
 Bruno Dörpinghaus (1903–1995), deutscher Ingenieur und Politiker (CDU)
 Hermann Josef Dörpinghaus (* 1937), deutscher Bibliothekar
 Maria Geroldine Dörpinghaus (1937–2020), deutsche Ordensfrau, Kunstpädagogin und zeitgenössische Malerin der klassischen Moderne
 Sabrina Dörpinghaus (* 1988), deutsche Fußballspielerin